Sof'ja Osipovna Apraksina – nobildonna russa, damigella d'onore dell'imperatrice Elisabetta
 Vera Nikolaevna Apraksina – nobildonna russa, e damigella d'onore dell'imperatrice Caterina II

Pagine correlate 

 Apraksin